Bystrzyca (poln.) ist der Name:

Orte:
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt), Stadt im Glatzer Becken
Bystrzyca (Powiat Lwówecki) (Wiesenthal), Ort der Stadt-und-Land-Gemeinde Wleń, Woiwodschaft Niederschlesien
Bystrzyca (Oława) (Peisterwitz), Ort der Landgemeinde Oława in Niederschlesien

Flüsse:
Bystrzyca (Oder), Schweidnitzer Weistritz, Nebenfluss der Oder
Bystrzyca Dusznicka, Reinerzer Weistritz, Nebenfluss der Glatzer Neiße
Habelschwerdter Weistritz, Nebenfluss der Glatzer Neiße
Bystrzyca (Wieprz), Nebenfluss des Wieprz durch Lublin
Bystrzyca (Tyśmienica), Nebenfluss der Tyśmienica im Einzugsbereich des Wieprz

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistrzitz, Bistritza, Wistritz (deutsch)